Варваровский сельский совет

Россия
Варваровский сельсовет — Амурская область, Октябрьский район
Варваровский сельсовет — Новосибирская область, Чистоозёрный район
Варваровский сельсовет Каменского района Пензенской области, [упразднён]
См. также
Варваровский муниципальный округ — Белгородская область, Алексеевский район

Украина
Варваровский сельский совет (Синельниковский район) — Днепропетровская область
Варваровский сельский совет (Юрьевский район) — Днепропетровская область
Варваровский сельский совет (Емильчинский район) — Житомирская область
Варваровский сельский совет (Долинский район) — Кировоградская область
Варваровский сельский совет (Кременский район) — Луганская область
Варваровский сельский совет (Карловский район) — Полтавская область
Варваровский сельский совет (Славутский район) — Хмельницкая область

Примечания